Курла́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південний захід від Парижа, 145 км на південь від Пуатьє, 39 км на південь від Ангулема.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Мерія муніципалітету Курлак 
 [ Розташування муніципалітету Курлак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шаранта